Федерация зелёных () — итальянская левоцентристская партия, существовавшая в 1990—2021 годах. Отстаивала программу, основанную на лозунгах защиты окружающей среды и пацифизме.

История 
16 ноября 1986 года основана , объединившая в одну организационную структуру все политические объединения, выступавшие на выборах под лозунгами защиты окружающей среды. 9 декабря 1990 года, в третий день работы федеральной ассамблеи этого движения в Кастрокаро-Терме-э-Терра-дель-Соле, было принято решение об объединении с партией  (иногда эту последнюю также называли Sole che ride, то есть «Смеющееся Солнце», из-за используемой эмблемы) и принятии наименования Федерация зелёных. Отсчёт национальных ассамблей движения впоследствии по-прежнему вёлся с 1984 года, когда начинался процесс объединения «зелёных».

В 1992 году список Федерации зелёных набрал 2,79 % голосов избирателей на выборах в Палату депутатов, получив 16 мест, и 3,08 % — на выборах в Сенат, где ей досталось 4 места.

3 июля 1995 года значительный общественный резонанс был вызван самоубийством одного из основателей Федерации зелёных списков и одного из наиболее ярких лидеров «зелёного» движения Европы .

В 1995 году Федерация вошла в коалицию «Оливковое дерево», которая сформировала действовавшие в 1996—2001 годах левоцентристские правительства под председательством Романо Проди (1996—1998), Массимо Д’Алема (1998—2000) и Джулиано Амато (2000—2001).

В 2005 году «зелёные» вошли в левоцентристскую коалицию «Союз», которая одержала победу на региональных выборах 2005 года, а после победоносных парламентских выборов 2006 года лидер коалиции Романо Проди возглавил своё второе правительство, просуществовавшее до политического кризиса 2008 года.

16 марта 2009 года в преддверии выборов в Европейский парламент ФЗ присоединилась к коалиции «Левые и свобода» (Sinistra e libertà), в которую также вошла воссозданная Итальянская социалистическая партия, , выходцы из Партии коммунистического возрождения и другие. На выборах 7 июня 2009 года список получил 3,13 % голосов, оставшись без мест в Европарламенте, к концу 2009 года «зелёные» и социалисты коалицию покинули, а остальные создали партию «Левые Экология Свобода».

В конце 2012 года «зелёные» вошли в , создание которой провозгласил 29 декабря 2012 года бывший прокурор Палермо . На парламентские выборы 24 февраля 2013 года коалиция пошла единым списком, без разбивки по партиям, и набрала только 2,25 % голосов при голосовании в Палату депутатов и 1,8 % — при голосовании в Сенат, оставшись без мест в обеих палатах парламента.

В 2015 году в Федерацию зелёных вступили сенаторы  и , избранные по спискам Движения пяти звёзд.

14 декабря 2017 года зелёные вместе с социалистами, последователями Романо Проди, выходцами из партии «Левые Экология Свобода» и другими сформировали предвыборный список «».

4 марта 2018 года блок пошёл на очередные парламентские выборы в составе левоцентристской коалиции, возглавляемой Демократической партией, и получил по пропорциональной системе поддержку около 0,5 % избирателей (только по одномандатным округам удалось провести по одному человеку в каждую из палат парламента).

10—11 июля 2021 года в Кьянчано-Терме состоялся учредительный съезд новой экологической партии «», в состав которой влилась Федерация зелёных.

Руководство 
Изначально движение «зелёных» отличалось коллективным руководством, только в 1992 году на XVI национальной ассамблее впервые был избран полномочный представитель (Portavoce). В 2000 году была введена должность председателя, в 2008 году восстановлен институт полномочных представителей.

В 2015 году на XXXIII ассамблее в Кьянчано-Терме вновь был избран полномочный представитель — комик Джоббе Коватта, одновременно обновлён состав руководящих органов — Исполнительного комитета (l’Esecutivo) и Национального федерального совета (Consiglio Federale Nazionale).

Полномочные представители (Portavoce)
 Карло Рипа ди Меана (:it:Carlo Ripa di Meana, 21 марта 1993 — 24 ноября 1996)
 Луиджи Манкони (:it:Luigi Manconi, 24 ноября 1996 — 25 июля 1999)
Председатели Федерального совета (Presidenti del Consiglio Federale)
 Франко Корлеоне (:it:Franco Corleone, 25 апреля 1993 — 11 января 1997)
 Массимо Скалья (:it:Massimo Scalia, 11 января 1997 — 25 июля 1999)
Председатели Национальной федерации зелёных (Presidenti della Federazione nazionale dei Verdi)
 Грациа Франческато (:it:Grazia Francescato, 25 июля 1999 — 1 декабря 2001
 Альфонсо Пекораро Сканио (:it:Alfonso Pecoraro Scanio, 1 декабря 2001 — 19 июля 2008)
Полномочные представители
 Грациа Франческато (:it:Grazia Francescato, 19 июля 2008 — 10 октября 2009)
 Анджело Бонелли (:it:Angelo Bonelli, 10 октября 2009 — 24 марта 2018)
Национальные координаторы
 Анджело Бонелли (ноябрь 2015 — 24 марта 2018)
  (ноябрь — 1 декабря 2018)
 Джанлука Каррабс (24 марта — 1 декабря 2018)
 Анджело Бонелли (10 октября 2009 — 10 июля 2021)

Результаты выборов

Примечания

Ссылки 
 

Политические партии, основанные в 1990 году
Политические партии Италии
Левоцентристские партии